Sperren bedeutet:

 in der Typografie eine Schriftauszeichnung zur Hervorhebung von Textteilen, siehe Sperrsatz
 die Tendenz älterer Bücher, sich zu wölben oder zu öffnen, siehe Sperren (Buchkunde)
 in der Ornithologie eine Verhaltensweise von Jungvögeln, siehe Bettelverhalten
 in Österreich Schließen, auch auf-, ab- und zusperren

Siehe auch
 Sperre